Бара́новка — топоним:

Белоруссия 
 Барановка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Барановка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Барановка — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Барановка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Барановка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Барановка — река в Минской области.

Казахстан 
 Барановка — до 1994 года название села Самал в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бара́новка — исчезнувшее село в Симферопольском районе.
 Бара́новка — исчезнувшее село в Первомайском районе.
 Бара́новка — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 Бара́новка — исчезнувшее село в Сакском районе.

Россия 
 Барановка — село в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Барановка — село в Володарском районе Астраханской области.
 Барановка — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Барановка — село в Наримановском районе Астраханской области.
 Барановка — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Барановка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Барановка — деревня в Злынковском районе Брянской области.
 Барановка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Барановка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Барановка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Барановка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Барановка — хутор в Николаевском районе Волгоградской области.
 Барановка — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Барановка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Барановка — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Барановка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Барановка — село в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Барановка — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Барановка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Барановка — село в Лазаревском районе города Сочи Краснодарского края.
 Барановка — село в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края.
 Барановка — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Барановка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Барановка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Барановка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Барановка — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Барановка — деревня в Краснослободском районе Мордовии.
 Барановка — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Барановка — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Барановка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Барановка — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Барановка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Барановка — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Барановка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Барановка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Барановка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Барановка — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Барановка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Барановка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Барановка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Барановка — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Барановка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Барановка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области, упразднена в 1991 г.
 Барановка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Барановка — деревня в Пестречинском районе Татарстана, упразднена в 1988 г.
 Барановка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Барановка — деревня в Каменском районе Тульской области, Архангельский сельский округ.
 Барановка — деревня в Каменском районе Тульской области, Ситовский сельский округ.
 Барановка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Барановка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Барановка — село в Николаевском районе Ульяновской области.
 Барановка — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Барановка — река в Кемеровской области.
 Барановка — река в Ленинградской области.
 Барановка — река в Тверской области.

Украина 
 Барановка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Барановка — город в Барановском районе Житомирской области.
 Барановка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Барановка — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Барановка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Барановка — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Барановка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Барановка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Барановка — село в Семёновском районе Черниговской области.
 Барано́вка — исторический район («магала́») города Измаила.

См. также 
 Баранувка
 Старая Барановка
 Бароновка